Carbon Blanc (en francès Carbon-Blanc) és un municipi francès, situat al departament de la Gironda i a la regió de la Nova Aquitània. El nom del municipi (traduït, carbó blanc) feia referència a la lepra, ja que s'hi va instal·lar una leproseria durant l'edat mitjana.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  San Martín de Valdeiglesias
  Grossostheim

Referències 

Municipis de la Gironda